C72 steht für:
 Chrysler C72, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 Rückenmarkskarzinom, ICD-10-Code der Erkrankung
 Caldwell 72, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C72